Alexandre Andrés é violonista, flautista, cantor, compositor e produtor musical mineiro. Iniciou seus estudos musicais quando pequeno e hoje, aos 29 anos de idade, possui seis CDs gravados, intitulados “Agualuz” (2008), “Macaxeira Fields” (2012), “Olhe bem as montanhas” (2014),  ambos em parceria com o poeta mineiro Bernardo Maranhão, além de Haru (2017), parceria com Rafael Martini, Macieiras (2017), seu álbum instrumental e autoral e Rã, parceira de Alexandre com Bernardo Maranhão e André Mehmari. Além dos seis álbuns, Andrés conta com o DVD Macaxeira Fields ao vivo (2013), em sua discografia. Seu segundo álbum, “Macaxeira Fields”, que teve a direção musical a cargo do reconhecido pianista, compositor e arranjador fluminense André Mehmari, obteve o prêmio de “Melhor CD de música brasileira de 2013, no Japão”. Alexandre Andrés integra a nova geração de Cantautores de Belo Horizonte e, junto a eles, vem desenvolvendo um trabalho independente, que é alimentado pelas influências recebidas nesse ambiente de intensa criação.

Já se apresentou junto a importantes músicos como: Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Grupo Uakti, André Mehmari, Mônica Salmaso, Tatiana Parra, Chico Pinheiro, Ná Ozzetti, Sérgio Santos, Kristoff Silva, Rafael Martini, Antonio Loureiro, Trio Amaranto, Grupo Quebrapedra, Rafael Macedo, Gustavito, Rafael Dutra, Leandro César, Irene Bertachini, Di Souza, Ilessi, Leonora Weissmann, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, dentre inúmeros outros artistas.

.

Discografia 
Agualuz (2008)
Macaxeira Fields (2012)
Olhe bem as montanhas (2014)
Macieiras (2017)
Haru (2017)
Rã (2019)

Cantores de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais